Strada statale 67 – strada statale polacca
 Strada statale 67 Tosco-Romagnola